Стайира () — деревня в Греции. Расположена на высоте 510 м над уровнем моря, к югу от гор Стратоникон на полуострове Халкидики. Названа по имени древнего города Стагира, родины Аристотеля, руины которой находятся у деревни Олимпиас. Площадь 43,271 км². Население 352 человека по переписи 2011 года.

До 22 января 1924 года () деревня называлась Казандзи-Махалас (). В 1924 году деревня получила название Стагира (). В 1940 году написание названия изменено .

18 июля 1920 года () создано сообщество (). 22 января 1924 года () сообщество переименовано в Стайира.

Население

Примечания 

Халкидики
Населённые пункты Греции